Havas Gyula (1854–1927) pedagógus, tanfelügyelő, lapszerkesztő
 Havas Gyula (1893–1918) költő, újságíró, kritikus